Pippin kan avse flera historiska personer:

 Pippin av Landen, Pippin I, död 639, maior domus av Austrasien
 Pippin av Herstal, Pippin II, 635–714, maior domus av Austrasien, Neustrien och Burgund
 Pippin den lille, Pippin III, cirka 715–768, maior domus av Neustrien, Burgund och Austrasien, frankisk kung
 Pippin puckelryggen, cirka 769–811, frankisk prins, Karl den stores förstfödde son
 Pippin av Italien, 777–810, kung av Lombardiet, son till Karl den store och sonson till Pippin den lille
 Pippin av Akvitanien, 797–838 kung av Akvitanien, son till Ludvig den fromme

Populärkultur:
 Smeknamn för Peregrin Took, en figur i J.R.R. Tolkiens värld
 Pippin (musikal), en amerikansk musikal

Övrigt:
 Apple Pippin, en spelkonsol